Synagoga Or Szemesz przy ulicy Miodowej 3
 Synagoga Or Szemesz przy ulicy Słonecznej 26